UCAM Murcia puede hacer referencia a:

 Vóley Murcia, equipo de voleibol de la ciudad española de Murcia fundado en 1978.
 CB Murcia, equipo de baloncesto de la ciudad española de Murcia fundado en 1985.
 UCAM Murcia Club de Fútbol, equipo de fútbol de la ciudad española de Sangonera la Verde fundado en 2004.
 Balonmano Murcia, equipo de balonmano que llegó a disputar la División de Honor de balonmano femenino.